

Persone
 Denis Auguste Duchêne (1862-1950) – generale francese
 Kate Duchêne (1959) – attrice britannica
 Marysa Baradji-Duchêne (1982) – schermitrice francese
 Matt Duchene (1991) – hockeista su ghiaccio canadese

Altro
 Le Père Duchêne – giornale del XIX secolo